Albert Hurter, animateur suisse.
 Ferdinand Hurter, scientifique suisse.
 Johannes Hürter, historien allemand.
 Marius Hurter, joueur sud-africain.
 Thomas Hurter, homme politique suisse.
 Cornelia Stamm Hurter, femme politique suisse.